Лос Алконес има више значења:

 Лос Алконес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Алконес (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Алконес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Алконес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику